Ахимас (по паспорту — Афанасий Петрович) Вельде — герой романов Бориса Акунина «Смерть Ахиллеса» и «Азазель».

Родился в 1842 году, в Чечне, в смешанной семье. Отец — немец из Пруссии, мать — чеченка из горного аула.
Родители принадлежали к общине (секте анабаптистского толка) «Христовых братьев». В 10 лет осиротел в результате набега абреков на общинную деревню Neues Welt, некоторое время жил в приюте для сирот в г. Скировске, затем был взят на воспитание дядей со стороны
матери Хасаном. В возрасте 11 лет Ахимас самостоятельно ликвидировал шайку абреков, убивших его родителей.

Дядя в совершенстве обучил Ахимаса владению
огнестрельным и холодным оружием. В
дальнейшем Ахимас обучался в гимназии, где получил классическое образование. В
гимназические годы ликвидировал своего обидчика одноклассника Кикина, мешавшего
обучению, и притеснявшего его инспектора гимназии Тенетова. В возрасте 18-20
лет был компаньоном в торговом доме своего дяди «Хасан Радаев», занимавшемся
контрабандой, разбоем и продажей оружия горцам, воевавшим в отрядах имама
Шамиля. В результате ограбления дома
богатого купца Медведева приобрел значительные средства, позволившие ему
переехать в Европу, однако в перестрелке с охраной купца потерял дядю и
влюбленную в него девушку Женю.

Ахимас приобрел значительное
состояние, выполняя деликатные поручения как преступных организаций (например, устранив
федерального контролера в САСШ после Гражданской
войны), так и правительственных кругов (в Италии по заданию короля Умберто уничтожил
террориста-революционера. За это дело Ахимасу, помимо денег, был пожалован
графский титул.) .Значительное состояние позволило ему завести на досуге два
приятных хобби---коллекционирование дорогих куртизанок и игру на рулетке,
причем благодаря своему хладнокровию и разработанной им системе в казино он
обычно оставался в выигрыше. В дальнейшем Ахимас построил себе виллу с видом на
Женевское озеро.

В 1882 Ахимас прибыл в Москву с целью
тайной ликвидации героя Русско-турецкой войны генерала Соболева, готовившего военный
переворот и временное отстранение от власти Романовых. Несмотря на то, что Ахимас
старался избегать политических дел, он согласился на этот контракт,
привлеченный небывало высоким гонораром в размере миллиона рублей. Заказчиком
выступил брат царствующего императора великий князь Кирилл. Заказ был выполнен
вполне успешно, причина смерти Соболева выглядела, как результат внезапного
сердечного приступа, и Ахимас после некоторых волнений и приключений благополучно
получил причитающийся гонорар, который собирался использовать для приобретения
графского поместья на острове Санта-Кроче в Средиземном море. В Москве
Ахимас впервые в жизни нашел свою любовь в лице певицы и куртизанки Хельги
(Ванды) Толле, которую он освободил от опасной и обременительной связи с
германской стратегической разведкой. После выполнения заказа он планировал
уехать с Вандой в Италию, выкупить своё имение на острове и поселиться там
вдвоем с возлюбленной. Однако его планам не суждено было сбыться.

Ахимасу впервые за всю его карьеру встретился достойный противник---Эраст
Петрович Фандорин, чиновник для особых поручений при московском
генерал-губернаторе. Фандорину удается выследить Ахимаса и смертельно ранить
его в поединке. Умирая, Ахимас посылает Ванде последний привет---значительную
сумму денег, достаточную, чтобы она могла оставить ремесло куртизанки и вести
независимую жизнь.

Образ Вельде перекликается с образом неуязвимого греческого героя Ахилла, более подробно об в статье «Смерть Ахиллеса»

В «галерее портретов наемных убийц», созданной пером писателя Борис Акунина, Ахимас Вельде, несомненно, является
наиболее привлекательным персонажем. Это смелый, волевой, талантливый человек,
придерживающийся твердых жизненных принципов и собственной этики. Разумеется, в
силу его профессии, эта этика далека от морали общества. Однако образ этот «поневоле вызывает уважение» (фраза, весьма любимая Акуниным).

Литература

Примечания 

Вымышленные наёмные убийцы
Персонажи Бориса Акунина
Персонажи по алфавиту